Miniscalchi steht für:
 Miniscalchi (Adelsgeschlecht), italienisches Adelsgeschlecht
 Palazzo Miniscalchi, Palazzo in Verona

Miniscalchi ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Miniscalchi Erizzo (1811–1875), italienischer Politiker
 Guglielmo Miniscalchi (um 1590–um 1657), italienischer Komponist